Яйцо́ (мн.ч. я́йца, уменьш. яи́чко) — многозначный термин русской словесности со множеством переносных значений и условностей.

Часть репродуктивной системы 
 яйцо (мн.ч. яйца) — клетки репродуктивной системы биологических организмов женского рода:
 яйцеклетка — женские гаметы животных, высших растений, а также многих водорослей и других протистов, которым свойственна оогамия;
 яйцо — зародышевая форма (оплодотворённая яйцеклетка) животных, выделяемая во внешнюю среду.
  — стадия жизни насекомого, которая начинается в репродуктивной системе матери, когда ооцит окружён слоем клеток от матери, который формирует свою оболочку («фолликулярные клетки»), и заканчивается, когда после оплодотворения и последующего эмбрионального развития первая ювенильная стадия разрушает раковину.
  — окаменелые останки яиц, отложенных древними животными.
 см.также яичники — парный орган женской половой системы;
 яйца (ед.ч. яйцо, яичко) — просторечное наименование мужской мошонки с содержащимися в ней яичками:
 семенники;
 тестикулы.

Пищевой продукт 

 яйцо пищевое (мн.ч. пищевые яйца) — птичьи яйца используемые в качестве пищевого продукта:
 яйцо куриное (мн.ч. куриные яйца);
 яйцо перепелиное (мн.ч. перепелиные яйца);
 яйцо утиное (мн.ч. утиные яйца);
 яйцо страусиное (мн.ч. страусиные яйца).
 бараньи яйца — кулинарное блюдо и традиционный деликатес в некоторых странах и культурах.

Кулинарное изделие 
 яйцо варёное
 яйцо всмятку
 яйцо вкрутую
 яйцо в мешочек
 яйцо пашот
 яйцо жареное
 яичница
 глазунья
 омлет
 «дрочёна» или «яичница-драчёна» — яичная запеканка, кодобием омлета, с добавлением различных наполнителей.
 гоголь-моголь — сладкий десерт из взбитых с сахаром или сахарной пудрой яиц.

Праздничные яйца 
 яйцо пасхальное (мн.ч. пасхальные яйца) — кулинарное изделие, расписанное праздничное яйцо к празднику христианской Пасхи (Христова Воскресения), традиционное пасхальное блюдо.
 шоколадное пасхальное яйцо — сладость.

Виртуальные яйца 
 «пасхальное яйцо» — разновидность виртуального секретного символа в игре, фильме или компьютерной программе.

Декоративные яйца 

 пасхальное яйцо — расписное декоративное изделие из дерева или иного материала.
 «Яйца Фаберже» — знаменитая серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже.

В кинематографии 
 «Яйца» () — художественный фильм норвежского режиссёра Бэнта Хамера.
 «Яйца судьбы» — полнометражный фильм компаний «Централ Партнершип» и «Comedy Club Production».
 «Яйцо» — турецкая мелодрама 2007 года, снятая Семихом Капланоглу.

В литературе 
 «Яйцо» — фантастический рассказ американского писателя Энди Вейера.

Группы и коллективы 
 «ЯйцЫ Fаберже» — российская ска-панк-группа.

В военном деле 
 «Яйцо» — немецкая ручная граната (Eihandgranate).

Прочее 
 Утиное яйцо (рыбка) — одна из искусственно культивированных декоративных пород аквариумной «золотой рыбки».
 Яйцо с сюрпризом — группа самых разнообразных игрушек, сувениров и фокусов, моделирующих куриное яйцо.
 Мировое Яйцо — универсальный мифопоэтический символ.
 Дом-яйцо — жилой дом в Москве, имеющий форму яйца.
 Яйцо Сокола — здание Центрального диспетчерского пункта управления движением на Соколе.

См. также 

 Яйце — город, центр одноимённой общины в Боснии и Герцеговине.